Janne Mikael Happonen (ur. 18 czerwca 1984 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata w lotach oraz mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 

Zadebiutował jako młodzik w zawodach drużynowych FIS w Planicy w 1993, gdzie Finowie zajęli 8. pozycję. Po kilku latach jako junior udanie występował w Pucharze Kontynentalnym (m.in. dwa zwycięstwa w Sapporo i jedno w Marikollen w 2002). W tym samym roku zdobył złoty medal na mistrzostwach świata juniorów w Schonach. W sezonie 2001/2002 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata podczas konkursu w Kuopio.

Do reprezentacji na stałe wszedł dopiero z początkiem dziewiątej edycji Letniego Grand Prix w 2002. Należał do zawodników, którzy wiedli prym w konkursach Pucharu Kontynentalnego (CoC) – często wygrywał konkursy, a prawie zawsze był w czołówce. Gorzej spisywał się w Pucharze Świata, gdzie często kwalifikował się do zawodów, rzadziej jednak zdobywał punkty w konkursach.

W sezonie 2004/2005 sześć razy brał udział w zawodach CoC, wygrywając trzykrotnie i w klasyfikacji końcowej zajął 16. miejsce.

Sezon 2005/2006 rozpoczął od 10. miejsca w drugim konkursie PŚ w Ruce. Dzięki temu został wpisany na stałe do pierwszego składu reprezentacji. Wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz na skoczni Kulm i wspólnie z reprezentacją zdobył srebrny medal. Indywidualnie był dziewiąty.

Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Dwa tygodnie później został zwycięzcą konkursu Pucharu Świata w Lahti i ostatecznie uplasował się na 3. miejscu w dziesiątej edycji Turnieju Nordyckiego. Sezon 2005/2006 zakończył wygrywając finałowy konkurs lotów narciarskich w Planicy.

29 czerwca 2008 podczas ostatniego dnia zgrupowania fińskiej kadry skoczków narciarskich w Klingenthal, Happonen upadł po lądowaniu i złamał kość udową. Spowodowało to, że w sezonie 2008/2009 w ogóle nie startował. Do treningów powrócił w lutym 2009 na rodzimej skoczni K-90 Puijo w Kuopio. Jego pierwszymi zawodami na arenie międzynarodowej po kontuzji był drużynowy konkurs w ramach LGP 2009 w Hinterzarten. Wystartował również w kwalifikacjach do indywidualnego konkursu jednak nie udało mu się zająć miejsca dającego możliwość startu w zawodach.

21 marca 2010 zdobył brązowy medal w drużynie na mistrzostwach świata w lotach w Planicy.

W czerwcu 2010 na skoczni w Kuopio doznał kontuzji kolana, po której do zawodów powrócił w styczniu 2011. 13 lutego 2011 podczas zawodów w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy i nieoficjalny rekord Finlandii w długości lotu wynoszący 240 metrów. Niespełna miesiąc po powrocie po kontuzji, w trakcie treningów przed mistrzostwami świata w Oslo ponownie doznał urazu kolana, który wykluczył go ze startów na ponad pół roku. 25 listopada 2012 w kwalifikacjach do drugiego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2012/2013 upadł po skoku na odległość 135 metrów, przez co ponownie nabawił się kontuzji stawu kolanowego.

1 czerwca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na igrzyskach olimpijskich chronologicznie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty w mistrzostwach świata chronologicznie

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty w mistrzostwach świata w lotach chronologicznie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Happonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LGP

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 52.
 2007 – 11.
 2009 – 45.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Velenje – 9 lipca 2005 (2. miejsce)
  Kuopio – 10 sierpnia 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 8 sierpnia 2012 (1. miejsce)
  Kuopio – 9 sierpnia 2012 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 
 

Fińscy medaliści olimpijscy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Kuopio
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984